Il singolare maschile  del torneo di tennis Sydney International 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Àlex Corretja 6–3, 7–6 (7–5).

Teste di serie 

 Àlex Corretja (finale)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Karol Kučera (semifinali)

 Greg Rusedski (primo turno)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Todd Martin (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 1999
ATP Tour 1999